Weiden je názvem několika měst a vesnic:

v Rakousku: 
obec Weiden am See v okrese Neusiedl am See, Burgenland 
obec Weiden bei Rechnitz v okrese Oberwart, Burgenland
obec Weiden an der March v okrese Gänserndorf, Dolní Rakousko 

v Německu: 
Weiden in der Oberpfalz, město v bavorské Horní Falci
Weiden, Porýní-Falc, v okrese Birkenfeld, Porýní-Falc
část obce Kürten v Severním Porýní-Vestfálsku 
část městského obvodu Lindenthal v Kolíně nad Rýnem

v Česku:
 dřívější německý název zaniklé obce Pastviny ležící 5,3 kilometru jihozápadně od Kadaně